Olympische Winterspelen 1928, de tweede editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Sankt Moritz
Olympische Zomerspelen 1928, de negende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Amsterdam